Шанијер може да се односи на:

 Шанијер (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Шанијер (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант
 Шанијерс ет Рејак, насељено место у Француској, у департману Дордоња